Rauher Kopf oder Rauer Kopf heißen Berge und Erhebungen:

 Rauer Kopf (Silvretta) (3101 m), Berg in der Silvretta zwischen Vorarlberg und Tirol südlich des Passes Bielerhöhe
 Rauher Kopf (Ötztaler Alpen) (2989 m), Berg am Gletscher Gepatschferner in den Ötztaler Alpen, Gemeinde Kaunertal, Bezirk Landeck, Tirol
 Rauher Kopf (Kitzbüheler Alpen) (1580 m), Berg in den Kitzbüheler Alpen bei Reith bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Rauher Kopf (Rothaargebirge) (640,7 m), auch Rauer Kopf, Berg im Rothaargebirge zwischen Benfe und Walpersdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen